Mirghani bezeichnet:

Ahmad al-Mirghani (1941–2008), sudanesischer Politiker und Staatsoberhaupt
Muhammad Uthman al-Mirghani (1793–1853), Gründer eines Sufi-Ordens